Somerby (Leicestershire), een plaats in het Engelse graafschap Leicestershire
 Somerby (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire